Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2022 bij de mannen voor de 121e keer gehouden. Zij speelden in het dubbelspel van dinsdag 24 mei tot en met zaterdag 4 juni.

Toernooisamenvatting 
In Nederland keken gemiddeld 60.000 personen naar de mannendubbelspelfinale op Eurosport 1. In totaal keken 255.000 personen minimaal 1 minuut aaneengesloten naar de finale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022